Абревіатура IHL може означати:
 International Hockey League
 International humanitarian law — міжнародне гуманітарне право
 Internet Header Length, друге поле в заголовку IP пакета